Огрызки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Огрызки — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

Россия 
 Огрызки — деревня в Свечинском районе Кировской области.